A Proliga de 2013/2014 foi a 11ª edição, competição organizada pela Federação Portuguesa de Basquetebol,  É disputada por 12 equipas, em duas fases. O Dragon Force (FC Porto) conquistou o seu 1º Título.

Clasificação Fase Regular 

Eléctrico F.C. tem uma falta de comparência

Calendário

Apuramento de Campeão

Calendário Play-offs

Quartos de Final

Meias finais

Final

Referências

http://www.eurobasket.com/Portugal/basketball-Proliga_2013-2014.asp

http://www.fpb.pt/fpb2014/!site.go?s=1&show=com&id=4557

http://www.fpb.pt/fpb2014/!site.go?s=1&show=com&id=4557&layout=classificacao

http://www.fpb.pt/fpb2014/!site.go?s=1&show=com&id=4557&layout=resultados